Champs Élysées,  Champs-Élysées – francuska nazwa Pól Elizejskich
 Avenue des Champs-Élysées
 Champs-Élysées - Clemenceau – stacja metra
 Théâtre des Champs Élysées – teatr w Paryżu

Zobacz też:
ang. Elysian Fields (ujednoznacznienie)